Марсель Бонен (фр. Marcel Bonin, нар. 8 вересня 1931, Монреаль) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції лівого нападника. 
 Монтрей-Боннен, Монтрей-Бонен (фр. Montreuil-Bonnin) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна.